Литва принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Состав сборной 

  Биатлон

 Лютаурас Барила

  Горнолыжный спорт

 Линас Вайткус

  Лыжные гонки

 Ричардас Панавас
 Владисловас Зибайла

 Казимира Стролене

  Фигурное катание

 Повилас Ванагас

 Маргарита Дробязко

Результаты соревнований

Биатлон 

 Спортсменов — 1
 Мужчины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

Лыжные гонки 

 Спортсменов — 3

 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание 

 Спортсменов — 2

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года
Спорт в Литве в 1998 году